Hans Hellmut Kirst – scrittore tedesco
 Joachim Kirst – ex multiplista tedesco
 Jutta Kirst – ex altista tedesca
 Rita Kirst – ex altista tedesca